Słatino – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kiustendił
 Słatino – wieś w Bułgarii, w obwodzie Pernik
 Słatino – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Debarca
 Słatino – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Tearce